Maria Beatrice di Savoia (1792-1840), figlia maggiore del re Vittorio Emanuele I
Maria Beatrice di Savoia (1943), figlia di Umberto II d'Italia